A Temporada de 1986 da CART foi a quarta da história da categoria.

O Americano Bobby Rahal foi o campeão

A temporada de 1986 da CART PPG Indy Car World Series foi a 8ª temporada do campeonato nacional de corridas de roda aberta americana sancionada pela CART. A temporada consistiu em 17 corridas e um evento de exibição sem pontos. Bobby Rahal foi o campeão nacional, e o novato do ano foi Chip Robinson. O Indianapolis 500 de 1986 foi sancionado pela USAC, mas contou com o campeonato de pontos da CART. Bobby Rahal venceu a Indy 500, e mais tarde se tornou o primeiro piloto desde 1980 a vencer Indy e o campeonato da CART na mesma temporada.

As duas primeiras corridas da temporada foram vencidas por Kevin Cogan (Phoenix) e Michael Andretti (Long Beach), respectivamente, a primeira vitória de carreira para ambos os pilotos no circuito CART. A chuva atrasou o Indianápolis 500, adiando-o por seis dias. Bobby Rahal, dirigindo para a Truesports, passou por Kevin Cogan a duas voltas do final e venceu para o proprietário do carro, Jim Trueman, que sofria de câncer. Trueman morreu menos de duas semanas depois.

A temporada se configuraria como uma batalha de dois homens entre Rahal e Michael Andretti. Andretti venceu em Milwaukee, o que o colocou na liderança dos pontos pela primeira vez. No Dia dos Pais, Andretti liderava na última volta em Portland. Seu carro ficou sem combustível no último turno da última volta, e seu pai Mario o derrotou na linha de chegada em 0,07 segundo. Ele iria cair no folclore como um dos acabamentos mais chocantes na história do carro da Indy, bem como o acabamento mais próximo na história do carro Indy em um curso de estrada (até 1997).

Rahal estava de volta à vitória em julho, vencendo o Molson Indy Toronto, mas Michael Andretti ainda liderava os pontos. Rahal venceu quatro das cinco corridas durante um trecho em agosto e setembro, e emergiu com uma vantagem de 9 pontos na classificação com duas corridas restantes. Michael Andretti conquistou uma vitória importante na penúltima corrida da temporada em Phoenix, enquanto Rahal terminou em 3º.

Entrando no final da temporada no Tamiami Park, Rahal tinha uma pequena vantagem de 3 pontos sobre o Andretti. Nenhum dos pilotos foi um fator em Miami, e logo depois da metade, Andretti saiu com um meio-eixo quebrado. Rahal efetivamente conquistou o campeonato quando Andretti desistiu. Roberto Guerrero venceu a pole e dominou a corrida, liderando as primeiras 111 voltas. Mas na última volta, seu carro cuspiu e ele ficou sem combustível. Al Unser Jr. deslizou para roubar a vitória, sua vitória solitária em 1986. Unser, Jr. venceu na 19ª posição inicial, a maior vantagem que qualquer piloto tinha ganho na corrida de estrada / rua da CART na época.

Classificação

Ver também

 Temporada da IndyCar Series de 2003

<noinclude>
1986